Магеј има више значења:

 Магеј (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Магеј (Тамазулапам дел Еспириту Санто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику